Николай Фёдорович Герасименко: Герасименко, Николай Фёдорович (род. 1929) — советский шофёр, Герой Социалистического Труда.
 Герасименко, Николай Фёдорович (род. 1950) — советский и российский хирург, депутат Государственной думы России.